2 miejscowości w Polsce: 
 Jeziorowskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy 
 Jeziorowskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki